Montgomery County er navn på flere amter i USA:

 Montgomery County, Alabama
 Montgomery County, Arkansas
 Montgomery County, Georgia
 Montgomery County, Illinois
 Montgomery County, Indiana
 Montgomery County, Iowa
 Montgomery County, Kansas
 Montgomery County, Kentucky
 Montgomery County, Maryland
 Montgomery County, Mississippi
 Montgomery County, Missouri
 Montgomery County, New York
 Montgomery County, North Carolina
 Montgomery County, Ohio
 Montgomery County, Pennsylvania
 Montgomery County, Tennessee
 Montgomery County, Texas
 Montgomery County, Virginia